Загорій — прізвище.
 Загорій Володимир Антонович — український науковець, підприємець і благодійник. Доктор фармацевтичних наук (2002).
 Загорій Гліб Володимирович — український політик, науковець і меценат. Доктор фармацевтичних наук.

Прізвища